ARA San Luis peut faire référence aux navires de la marine argentine suivant :
 ARA San Luis (Q-7), navire hydrographique de 1929, jumeau de l'ARA San Juan.
 ARA San Luis (D-10), destroyer de la classe Buenos Aires.
 ARA San Luis (S-32), sous-marin de type 209.